

Administration 

 Police : institution chargée d'assurer le maintien de l'ordre public. 
 en Allemagne, en Belgique, en France, aux États-Unis, au Luxembourg, en Suisse, en Turquie, en Russie.
 Police de l'environnement : Police chargée de veiller au respect du droit de l'environnement, notamment dans les aires protégées.

Toponyme

Police, une localité de la municipalité de Klanjec, dans le comitat de Krapina-Zagorje ;

Police, une ville de la voïvodie de Poméranie-Occidentale et les collectivités territoriales dont elle est le siège :
 la gmina de Police,
 le powiat de Police.
 Police, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Police, village de la voïvodie de Basse-Silésie.

Police, une commune du district de Šumperk, dans la région d'Olomouc ;
 Police, une commune du district de Třebíč, dans la région de Vysočina ;
 Police, une commune du district de Vsetín, dans la région de Zlín ;
 Police nad Metují, une commune du district de Náchod, dans région de Hradec Králové ;
 Horní Police, une commune du district de Česká Lípa, dans la région de Liberec.

Typographie 

 Police (ou « police d'écriture ») : liste des caractères typographiques d'une même famille, déclinée en tailles différentes et variantes stylistiques.

Assurance 

 Police (ou « police d'assurance ») : document contenant les conditions générales et particulières formant le contrat d'assurance entre les parties contractantes.

Police privée 
Dans certains pays le terme de « police privée » désigne les détectives. 

Ce terme impropre à la France fut néanmoins employé, y compris par le Parlement français et la Justice, jusque vers la fin des années 1960. Mais considérant que la Police constituait un pouvoir régalien de l'État, les organisations sérieuses de détectives privés déconseillèrent fortement aux membres de la profession d'utiliser cette terminologie, bien qu'on la retrouve par exemple dans un projet de loi du gouvernement Millerand en 1922 (qui ne fut, d'ailleurs, jamais voté).

Cet amalgame résultait, probablement, du fait que les « privés » effectuent des enquêtes et des filatures ce qui les assimilait à une police « privée » qu'ils ne sont pas puisqu'ils interviennent dans des domaines qui ne relèvent, justement pas, des services de police ou de gendarmerie.

Titres

Musique 

 The Police, groupe rock/reggae britannique ;
 Karma Police, second single paru de l'album OK Computer du groupe Radiohead ;
 Police, chanson de Damien Saez, parue en  ;
 Police, un single de rap français du groupe Suprême NTM.

Cinéma et télévision 
  ;

Cinéma 

 Police, film muet réalisé par Charlie Chaplin en 1915 ;
 Police, film français réalisé par Maurice Pialat en 1985 ;
 Police, film français réalisé par Anne Fontaine sorti en 2020 ;
 Police Academy, série de films burlesques produits par Ladd Compagnie et Warner Bros ;
 Police frontière, (« The Border »), film américain de Tony Richardson sorti en 1982 ;
 Police Magnum (« Kill ! »), film franco-italo-germano-espagnol réalisé par l'écrivain Romain Gary, sorti en 1972 ;
 Police Python 357, film policier français réalisé en 1975 par Alain Corneau et sorti en 1976 ;
 Police spéciale (« The Naked Kiss »), film américain réalisé par Samuel Fuller, sorti en 1964 ;
 Police Story, film hong-kongais réalisé par Jackie Chan, sorti en 1985 ;
 Police sur la ville, film américain de Don Siegel, sorti en 1968 ;
 Polisse, film français réalisé par Maïwenn, sorti en 2011 ;
 New Police Story, film policier chinois réalisé par Benny Chan, sorti en 2004 ;
 Tokyo Gore Police (« Tôkyô zankoku keisatsu »), film gore japonais réalisé en 2008 par Yoshihiro Nishimura ;
 Vous êtes de la police ?, film français réalisé par Romuald Beugnon en 2007.

Télévision 

 Police Academy (« Police Academy: The Series »), série télévisée américaine créée d'après le film homonyme ;
 Police District, série télévisée française créée par Hugues Pagan et diffusée en 2000 ;
 Police Squad (« Police Squad! »), série télévisée américaine créée par David Zucker, Jerry Zucker et Jim Abrahams ;
 Police Story, série télévisée américaine créée par Joseph Wambaugh ;
 Hawaï police d'État (« Hawaii Five-O »), série télévisée américaine créée par Leonard Freeman et Jack Lord ;
 New York Police Blues (« NYPD Blue »), série télévisée américaine créée par Steven Bochco et David Milch ;
 R.I.S Police scientifique, série télévisée française créée par Stéphane Kaminka et diffusée depuis 2006 ;
 Washington Police (« The District »), série télévisée américaine créée par Terry George et Jack Maple.

Jeux vidéo 

 G-Police, jeu vidéo de combat spatial développé et édité par Psygnosis, sorti en 1997 ;
 Police Quest, série de jeux vidéo d'aventure développée et publiée par Sierra On-Line entre 1987 et 1993.

Entreprise 

 Police, marque italienne de lunettes.

Patronyme 
 Benjamin Police, footballeur professionnel français (né en 1988).
 Marc Police, guitariste de rock (1959-1991)

Pseudonyme 
 Pierre La Police, pseudonyme d'un dessinateur et auteur français de bande dessinée dont on ignore l'identité.

Divers 
 UNSA Police, syndicat français de policiers, historiquement le syndicat majoritaire.

Voir aussi

Notes et références 

Patronyme français
Homonymie de localités en  Tchéquie